Alive Again – singolo dei Chicago del 1978
 Alive Again – singolo di Cher del 2002
 Alive Again – album dei Nightingale del 2003
 Alive Again – album dei Nuclear Assault del 2003
 Alive Again – album della The Neal Morse Band del 2016